Wassereis bezeichnet:

 gefrorenes Wasser, siehe Eis
 Wassereis (Speiseeis), eine Eissorte